Lasta () est un village de montagne appartenant la commune de Gortynie en Arcadie, dans la région du Péloponnèse, en Grèce.

Liens externes 
 Localisation géographique

Arcadie